Épistolier peut désigner :
 Un épistolier est un livre liturgique
 Un épistolier est un écrivain qui excelle dans l'art d'écrire des lettres

Voir aussi 
 Épistolière
 Épistolaire
 Roman épistolaire